Frettlöh steht für:
 Frettlöh (Breckerfeld), ein Weiler der Stadt Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis

Frettlöh ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Frettlöh (1924–2004), deutscher Pfarrer und Autor
 Magdalene L. Frettlöh (* 1959), deutsche Theologin
 Manuela Frettlöh (* 1976), deutsche Fußballspielerin